Igaratá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Igaratá (ort), São Paulo, 
 Igaratá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar